África

 Mali — país da África Ocidental
 Império do Mali — poderoso Estado da África Ocidental entre ca. 1230 e 1600 
 Federação do Mali — federação extinta entre atuais Mali e o Senegal que existiu entre 1959 e 1960

 Croácia
Mali Crljeni
Mali Požarevac

Outros 

Coccus mali

Desambiguações de topônimos